Rundqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Rundqvist (* 1990), schwedischer Eishockeyspieler
 Danijela Rundqvist (* 1984), schwedische Eishockeyspielerin
 David Rundqvist (* 1993), schwedischer Eishockeyspieler
 Dmitri Wassiljewitsch Rundquist (1930–2022), russischer Geologe
 Gösta Rundqvist (1945–2010), schwedischer Jazzmusiker (Piano, Orgel, Vibraphon), Bandleader und Musikproduzent
 Thomas Rundqvist (* 1960), schwedischer Eishockeyspieler